Miejscowości w Hiszpanii:
 San Sebastián de Garabandal – miasto w Kantabrii
 San Sebastián – miasto w Kraju Basków
 San Sebastián de los Reyes – miasto we wspólnocie autonomicznej Madryt
 San Sebastián de La Gomera – miasto na Wyspach Kanaryjskich
Miejscowości w Portoryko:
 San Sebastián – miejscowość w gminie San Sebastián
Gminy w Portoryko:
 gmina San Sebastián (ang. San Sebastián Municipio) w Portoryko
Miejscowości w Gwatemali:
 San Sebastián Coatán – miasto i siedziba gminy w Gwatemali w departamencie Huehuetenango,
 San Sebastián Huehuetenango – miasto i siedziba gminy w Gwatemali w departamencie Huehuetenango,
 San Sebastián – miasto i siedziba gminy w Gwatemali w departamencie Retalhuleu
Gminy w Hondurasie:
 San Sebastián – gmina w departamencie Comayagua
Miasta w Kolumbii:
 San Sebastián – miasto w departamencie Cauca
Miasta w Wenezueli:
 San Sebastián – miasto w stanie Aragua